Дени́с Генна́дьевич Кириле́нко (род. 6 ноября 1984; Челбасская, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Начало карьеры провёл в клубе «Краснодар-2000», затем выступал за «Кубань», где успел сыграть 14 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 1 гол. С 2008 по 2009 год являлся игроком "Ростова", однако за клуб сыграл всего 6 игр, при этом побывав в аренде в клубах «Витязь» (Подольск), «Ставрополье-2009» и «Волга» (Тверь), сыграв за эти клубы 32 игры и забив 9 голов. Сезон-2010 провёл в «Губкине». В июле 2011 года перешёл в «Факел». Перед сезоном 2013 перешёл в астраханский «Волгарь», в котором провёл 2 сезона, сыграл 42 матчей, забил 5 мячей. Перед сезоном 2015/16 годов прошёл просмотр в ФК «Байкал» (Иркутск) и заключил с ним контракт на год, взял игровой номер 33. Провел за клуб 13 матчей в чемпионате России и 1 в Кубке страны, получил 2 жёлтые карточки, после чего с Кириленко был расторгнут контракт.

Достижения 
 «Кубань»
 2-е место в Первом дивизионе России (выход в Высший дивизион): 2006
 Волгарь
 1-е место в зоне «Юг» Второго дивизиона (выход в ФНЛ): 2012/13

Примечания

Ссылки 
 https://kkff-kuban.nagradion.ru/player/412183
 Профиль на официальном сайте ФК «Факел» Воронеж
 Профиль на официальном сайте ФК «Ростов»

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2000»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Ставрополье-2009»
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Губкин»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Байкал»